Kolon (szk. Kolíňany), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Kolon, Zalamerenye része
Kolon vármegye
Kolon-tó

lásd még: Kólom (Colon)